Störningen kan syfta på

 Störningen (band) – ett proggband från Uppsala verksamma på 1970-talet
 Störningen (bok) – en reportagebok från 2019 av Katarina Bjärvall om de ökande antalet ADHD-diagnoser i samhället

Se även
 Störning (olika betydelser)